Anders Sandberg kan syfta på:

* Anders Sandberg (1797–1876), svensk präst och politiker
 Anders Sandberg (född 1953), svensk olympisk simmare
 Anders Sandberg (född 1968), svensk rocksångare
 Anders Sandberg (född 1972), svensk datavetare och debattör